Žužići je lahko:
 Žužići, Tinjan (Hrvaška)
 Žužići, Višnjan (Hrvaška)